Берлински споразум се може односити на:
 Берлински споразум (1715), савез између Хановера и Данске-Норвешке у Великом сјеверном рату.
 Берлински споразум (1732), између Аустрије и Пруске, потписан али није ратификован од стране Русије.
 Берлински споразум (1742), између Аустрије и Пруске.
 Берлински споразум (1878), којим је призната аутономна Бугарска и независност Румуније, Србије и Црне Горе од Османског царства.
 Берлински споразум (1885), којим је регулисана европска колонизација и трговина у Африци.
 Берлински споразум (1889), којим је призната независност Самое.
 Берлински споразум (1899), што је резултирало подјелом Самое на њемачки и амерички дио.
 Берлински споразум (1921), између САД и Њемачке.
 Берлински споразум (1926), између Њемачке и Совјетског Савеза.

Историја Берлина
Споразуми